Brin steht für:
 die Ausgangsstation der Metropolitana di Genova

Brin ist der Familienname folgender Personen:
 Benedetto Brin (1833–1898), italienischer Admiral
 David Brin (* 1950), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Deborah Brin (* 1953), US-amerikanische Rabbinerin
 Enrique Adolfo Jiménez Brin (1888–1970), 22. Staatspräsident von Panama
 Henri Alphonse Brin (1871–1939), französischer Opernsänger (Tenor), siehe Charles Dalmorès
 León Brin, uruguayischer Politiker
 Maks Brin (1884–1942), polnischer Schauspieler
 Michael Brin (* 1948), russisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Romeo Brin (* 1973), philippinischer Boxer
 Sergey Brin (* 1973), US-amerikanischer Informatiker und Unternehmer

Siehe auch:
 Pryn
 Prin